Amerikai Egyesült Államok
 Meador (Kentucky)
 Meador (Nyugat-Virginia)
 Meador Grove (Texas)